Les Fils de la Louve, bande-dessinée française de Patrick Weber et de Fernando Pasarin
Opera Nazionale Balilla, organisation de jeunesse mise en place en 1926 en Italie

Voir aussi 
Louveteau